Peßler, auch Päßler oder Pessler, ist der Familienname folgender Personen:

 Benjamin Georg Peßler (1747–1814), deutscher Theologe und Erfinder
 Bert Peßler (1923–2014), deutscher Basketballtrainer
 Gustav von Peßler (1861–1900), österreichischer Gutsbesitzer und Politiker
 Martin Päßler († 1651), deutscher Unternehmer aus Böhmen
 Olaf Pessler (* 1962), deutscher Moderator und Sprecher
 Rudolf von Peßler (1818–1889), österreichischer Gutsbesitzer und liberaler Politiker
 Wilhelm Peßler (1880–1962), deutscher Volkskundler und Kulturhistoriker

Siehe auch:

 Pässler